Сражение при Санта-Крус-де-Тенерифе (1657) — сражение в период Англо-испанской войны 1654—1660 гг.
 Сражение при Санта-Крус-де-Тенерифе (1706) — эпизод Войны за испанское наследство.
 Сражение при Санта-Крус-де-Тенерифе (1797) — попытка британской эскадры под командованием адмирала Горацио Нельсона захватить Канары.